Smitanosaurus agilis (que significa "lagarto herrero ágil") es la única especie conocida del género extinto Smitanosaurus de dinosaurio saurópodo dicreosáurido que vivió a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 155.7 y 145.5 millones de años, durante el Titoniano, en lo que hoy es Norteamérica. Fue encontrado en la formación Morrison de Colorado y nombrado por Whitlock & Wilson, 2020. Originalmente fue llamado Morosaurus por Othniel Charles Marsh, 1889.

Descripción
El holotipo es un individuo juvenil. La tercera vértebra cervical tiene una longitud de 10 centímetros. La comparación con familiares indica una longitud corporal de unos 8 metros, a la altura adulta puede haber sido mucho mayor. Los descriptores identificaron algunas características distintivas, asumiendo que es un miembro de los dicraeosáuridos. El proatlas carece de un labio de pierna en el margen inferior anterior. En el axis, la apófisis espinosa es alta, en el sentido de ser más alta que el pedestal, e inclinada hacia atrás. El axis tiene protuberancias articulares posteriores con facetas que apuntan hacia abajo en lugar de oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Otra característica posible es un pequeño espolón posterior notorio en el escamoso, pero la presencia de muchos familiares es inconprobable.

Solo se conoce la parte posterior del cráneo. El techo del cráneo muestra un agujero pineal, un " tercer ojo " y un agujero posparietal, el vestigio de una ventana posterior. El escamoso tiene una proyección hacia abajo. La distancia entre las ventanas superiores es mucho mayor que su eje longitudinal. Las ventanas superiores son más altas que el orificio occipital. También tienen un diámetro mayor que el orificio occipital. La cresta en el supraoccipital es afilada. El basioccipital no toca el agujero occipital. Los márgenes posteriores de los procesos paroccipital son planos en vista posterior. La salida del quinto par craneal.está suspendido por una plataforma de piernas. El exocciptal y el opistótico fusionados tienen un pequeño surco horizontal en el exterior de la faceta con el proatlas del cuello, una sinapomorfia de los dicraeosáuridos. Esta cantera también es muy profunda, una característica derivada.

La proyección posterior del proatlas, el elemento entre el atlas y el cráneo, tiene forma de muñón corto. Las vértebras cervicales anteriores tienen pleurocoelos, cavidades neumáticas en las paredes laterales, que se extienden hasta las parapófisis, las facetas superiores de las costillas. El atlas, la primera vértebra cervical, tiene un arco vertebral con un cuello entre el pedestal y los procesos articulares posteriores. El arco vertebral del atlas tiene diapófisis. El intercentro del axis, la segunda vértebra cervical, tiene una depresión neumática en el costado, con un borde de pierna afilado. El tornero tiene una cresta fuertemente arqueada entre la protuberancia de la articulación posterior y la protuberancia lateral. Las vértebras cervicales detrás del tornero tienen una cresta entre la epífisis y el proceso articular anterior. En la tercera vértebra cervical, el proceso espinoso carece de una depresión en el lado de la base y de una cresta adicional. Este proceso espinoso sobresale bastante y puede inclinarse hacia adelante. El cuerpo vertebral de esta vértebra carece de concavidad en la parte inferior posterior.

Descubrimiento e investigación 
La especie Morosaurus agilis fue nombrada originalmente por Othniel Charles Marsh en 1889 a partir de un cráneo parcial, proatlasas y tres vértebras cervicales encontradas en 1883 en Colorado. Sin embargo, el género Morosaurus fue reinterpretado en 1907 como un sinónimo más moderno de Camarasaurus, y la mayoría de las especies asignadas al género anterior fueron reasignadas al segundo. M. agilis, por otro lado, quedó en el olvido sin una asignación genérica adecuada. Con el tiempo se han realizado comparaciones con Haplocanthosaurus, Diplodocus y braquiosáuridos, pero nunca con un análisis filogenético. La preparación y análisis adicionales de Whitlock & Wilson (2020) lo han reinterpretado desde entonces como un dicreosáurido, lo que garantiza el nuevo nombre del género Smitanosaurus. El nuevo nombre genérico significa "lagarto herrero", del sajón smitan, en referencia a J. August Smith, quien excavó y bosquejó el holotipo USNM 5384, así como la Institución Smithsonian, donde se almacenan los restos.

Clasificación 
La redescripción de Whitlock & Wilson muestra por primera vez a S. agilis en un análisis filogenético. Lo recuperaron como miembro de Dicraeosauridae, convirtiéndolo en uno de los cada vez más numerosos dicreosáuridos de América del Norte. Su cladograma se muestra a continuación:

Filogenia

Referencias 

Diplodocoidea
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Norte